Wåhlin oder Wahlin ist der Familienname folgender Personen:

 Jennie Wåhlin (* 1997), schwedische Curlerin
 Kristian Wåhlin (* 1971), schwedischer Musiker und Zeichner
 Mikael Wahlin (* 1960), schwedischer Organist